Jõesuu ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Jõesuu (Hiiumaa) in der Landgemeinde Hiiumaa im Kreis Hiiu
 Jõesuu (Jõelähtme) in der Landgemeinde Jõelähtme im Kreis Harju
 Jõesuu (Tori) in der Landgemeinde Tori im Kreis Pärnu
 Jõesuu (Viljandi) in der Landgemeinde Viljandi im Kreis Viljandi